Springside kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Springside, Saskatchewan, 
 Springside, Nova Scotia – en ort i Nova Scotia, Canada

Storbritannien 

 Springside (ort i Storbritannien, Skottland), North Ayrshire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar